Hangar – struttura costruita per contenere al suo interno degli aeroplani
 Hangar – gruppo musicale brasiliano
 Le Hangar – isola appartenente alle Îlots des Apôtres, appartenenti all'arcipelago delle Crozet